Кристофер Пол Дакас (; род. 25 сентября 1989 года, Филадельфия, штат Пенсильвания, США) — американский боец смешанных единоборств, в настоящее время выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship в тяжёлой весовой категории. По состоянию на 23 августа 2022 года занимает 11 строчку в официальном рейтинге UFC в тяжёлом весе.

Титулы и достижения 

 Ultimate Fighting Championship
 Обладатель премии «Выступление вечера» (3 раза) в боях против Родригу Насименту, Алексея Олейника и Шамиля Абдурахимова

Статистика выступлений в MMA

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств США